es un personaje ficticio de los manga Tokyo Babylon y X de CLAMP.
Su nombre significa: Guardian del sepulcro de la flor del cerezo.

{{Infobox animanga personaje habilidades
|tipotecnicas = 
|listatecnicas = Poderes psiónicos y mantras Destruir kekkais Maboroshii: un hechizo que mezcla sueño y realidad artificial en la que atrapa a sus víctimas.
|tipoextra1 = "X" carta del tarot
|listaextra1 = La Muerte
|tipoextra2 = 
|listaextra2 = 
}}

Tokyo Babylon y X/1999 

En Tokyo Babylon la imagen de Seishirou es la de un joven veterinario de 25 años que tiene su clínica en Shinjuku. Pero tras sus gafas y su aspecto de persona elegante y bromista se esconde un frío y despiadado asesino que no posee sentimientos. 

Seishirou nació en el seno de la familia Sakurazuka, también llamados los Sakurazukamori: onmyoujis asesinos, quienes son necesarios, al igual que los Sumeragi, para mantener el Equilibrio entre las fuerzas del Bien y el Mal en Japón. Su símbolo es el pentagrama invertido, el cual usan para marcar a sus presas. Los miembros de esta familia reciben una educación muy estricta y un entrenamiento muy severo para que no tengan ningún tipo de sentimiento a la hora de quitar la vida de sus víctimas, en especial la de su maestro y predecesor, al que deben asesinar para convertirse en el Sakurazukamori. 

Seishirou encaja particularmente en su rol, ya que no posee emociones más allá de la diversión o la apreciación estética. Su maestro y antecesor, (que por lo regular suele ser un familiar cercano), fue su madre Setsuka Sakurazuka; se desconoce la identidad de su padre. Setsuka acabó con la vida del líder Sumeragi (padre de Subaru, el protagonista de Tokyo Babylon) para luego ser asesinada a manos de su hijo.

El Sakurazukamori tiene una gran variedad de ataques que implican al shikigami (entidad espiritual con forma de animal), el ofuda (pergaminos con hechizos) y el combate cuerpo a cuerpo: su golpe maestro es una técnica mediante la cual se atraviesa el corazón del enemigo con una mano. Además, puede manejar en tipo de magia especial llamada Maboroshii ("ilusión"), una especie de realidad virtual laberíntica donde las víctimas son atrapadas y muertas. Si bien opera en las sombras asesinando por encargo, los asesinatos que realiza el Sakurazukamori son para "alimentar" un enorme cerezo, en el que están apresadas las almas de todas las víctimas de la familia a través de los siglos.

Siete años antes del comienzo de Tokyo Babylon, Seishiro conoce en el parque Ueno a Subaru, heredero del clan enemigo, quien por ese entonces tenía tan sólo 9 años. Perdido por las calles de Tokio tras irse del lugar donde dijo a su abuela que estaría esperando, Subaru se encuentra con un cerezo fantasmal del que emana una energía malévola. Cautivado por la belleza de sus flores, el niño trata de exorcizarlo, pero falla. Entonces se percata de la presencia de Seishiro, quien estaba sentado en la copa del árbol con algo que deja caer frente a él: el cadáver de una niña. Subaru retrocede, asustado, y Seishirou baja del árbol. Le hace una pregunta: "¿Sabes por qué los pétalos de este cerezo son rosados, en vez de blancos como la nieve?". Subaru no sabe responder; Seishirou contesta: "Porque debajo hay cadáveres enterrados. El árbol se nutre de su sangre". Conmovido, el niño pregunta si esos muertos sufren. Seishirou se sorprende ante esta réplica y permanece un momento sin decir nada. Luego sonríe: "Hagamos una apuesta. Cuando nos encontremos otra vez, permaneceré contigo durante un año. Si en ese tiempo puedo considerarte 'especial', si puedo llegar a pensar en ti como algo más que una mera cosa, te perdonaré la vida. Pero si decido lo contrario, si no puedo distinguir la diferencia entre un cadáver y tú, entonces... te mataré. Hasta ese día te dejo mi marca". Dicho esto, toma la mano del pequeño, graba en ella la estrella de cinco picos invertida y, tras borrarle la memoria, desaparece en un remolino de pétalos de cerezo.

A partir de esta premisa se desarrolla la historia de Tokyo Babylon, que culmina con un dramático giro dejando un final abierto. Las cuentas pendientes de los personajes, entonces, se resolverán en X, manga en el que reaparecen como personajes secundarios.

Recientemente en el especial 10 años de la revista Puff, su creadora aduce que la mentalidad de Seishiro puede entenderse como la de un niño de 3 años, caprichoso y cruel.

Shoten  

La primera aparición real de Seishiro fue en Shoten, un Doujinshi original de CLAMP (que anteriormente solo había hecho doujinshis de series como Saint Seiya y Captain Tsubasa). Shoten puede ser considerado como una realidad alternativa de Tokyo Babylon.

Aquí Seishiro es realmente lo que aparenta en Tokyo Babylon: un veterinario amable enamorado de Subaru al que conoció cuando se cayó por distraído enfrente de él. Sigue perteneciendo al Clan de asesinos Sakurazuka, pero verdaderamente rechaza continuar con la tradición familiar como pregonaba en el primer tomo de Tokyo Babylon. Sin embargo su familia lo presiona constantemente para que se convierta en el líder del clan, una posición que realmente no quiere, ya que se conforma con ser un simple veterinario, viviendo y trabajando en un modesto establecimiento. A diferencia del Tokyo Babylon, este Seishiro realmente adora a los animales. El parece ser una persona perpetuamente feliz, no porque no tenga emociones, sino específicamente porque es incapaz de cambiar su apariencia en función de como se  siente, así que su rostro sonriente no revela sus verdaderos pensamientos.

Es en Shoten donde se detalla su infancia: creció completamente aislado por su familia por lo que de pequeño los únicos amigos que hizo eran imaginarios. Incluso se le prohibió asistir a la escuela. Solía pasar largas horas viendo televisión, específicamente el Animal Planet. Cuando su madrastra le preguntó que deseaba ser de grande el respondió que deseaba ser un animal lo que le valió una reprimenda. Después de descubrir que aquello era imposible y luego de que su abuelo le llevara al circo, decidió convertirse en domador de animales, pero al poco tiempo pensó que era una profesión demasiado estricta y finalmente se decantó por ser un veterinario. El Clan Sakurazuka le había vetado asistir a la universidad, pero al final consiguió engañarlos para que lo dejaran ir. Luego de graduarse abrió una pequeña clínica en Shinjuku que desentonaba totalmente en el barrio por ser una estrecha tienda de dos plantas en medio de dos rascacielos.

También hay una gran diferencia entre Shoten y Tokyo Babylon, y es que, mientras que en el segundo su homosexualidad es retratada como algo con lo que nadie tiene problemas, en Shoten es constante motivo de problemas y reprobado por su familia. En esta versión, el puesto de líder del clan es realmente hereditario, y Seishiro, muy a su pesar, es hijo único, por lo tanto único heredero, pero no quiere ni acercárseles, a pesar de que el Clan Sakurazuka reconoce que de hecho él tiene un gran talento único para ser Onmyouji. La familia tampoco quería que se convirtiera en veterinario (estudió veterinaria en el campus CLAMP), y solo lo dejaron hacerlo cuando prometió, sin ninguna intención de cumplir, volver para ser el líder del clan. O en su defecto embarazar a una chica y entregar sin escrúpulos al bebé, algo que tampoco tiene intención de hacer, ya que es homosexual.

Esto es repetidamente razón de pelea con su “madre” (la mujer que lo crio, junto con su abuelo, y que el cree que es su madre), que le exige que cumpla su promesa o busque una mujer (a las que ella llama “vientres”, dando a entender que le importa poco la pareja que su hijo escoja mientras pueda producir un heredero) con quien procrear y se enfada muchísimo cuando descubre que le gustan los hombres, llamándolo “depravado”.

Sin embargo, igual que en Tokyo Babylon, Seishiro tiene una mentalidad muy infantil que le hace rehuir a sus problemas e ignorarlos cambiando de tema, con la esperanza que desaparezcan o se olviden, por lo que no desiste en su intento de conquistar a Subaru. Finalmente, con el dinero que el mismo ha ganado trabajando como veterinario, compra un anillo de compromiso y se lo da a Subaru, dejando un final abierto, pero feliz.

Tsubasa Reservoir Chronicle 

En Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE, Seishirou tiene un alter ego de igual nombre: un cazador de vampiros que viaja a través de distintos mundos para encontrar a unos gemelos vampiros, Kamui y Subaru. Su apariencia difiere mucho de como aparece en Tokyo Babylon y X/1999, siendo más parecido a como se muestra en flashbacks de cuando tenía 15 años de edad. También es retratado como un tipo “Yandere”, es tranquilo y cortés, pero cuando se trata de encontrar a Subaru, no duda en matar a quien sea necesario para cumplir con su objetivo. En el arco de Nihon en el manga y la Ova 2 de Shunraiki, Fuuma explica que en realidad su hermano es un “Tsundere” que tiene la mala costumbre de molestar a las personas que le agradan (como Subaru y Shaoran), lo que suele provocar que huyan de él.

Syaoran revela que fue Seishirou quien le enseñó a pelear, ya que tras un altercado que hubo en el mundo de Clow en donde Syaoran estuvo en peligro, Seishirou lo ayudó. 

El precio que Seishirou tuvo que pagar a Yūko para poder viajar entre mundos, fue su propio ojo derecho.

Un dato curioso es que aunque él es el hermano mayor, es menor que Fuuma, debido a que éste tiende a quedarse en las dimensiones que visita más de lo necesario; en cambio Seishiro salta rápidamente de una a otra, atento sólo a su búsqueda.

Nació el 1 de abril y apareció en la imagen promocional que las CLAMP dibujaron como tarjeta de felicitación para todos sus personajes que nacieron ese día (el cual parece tener un significado mágico especial), al lado de las dos Sakura, los dos Shaoran y Watanuki Kimihiro. El Día de los Inocentes en el que es tradición jugar bromas a las personas, quienes nacen este día, se dice que están locos.

Por lo que se ha podido observar hasta ahora de sus alteregos, su alma es completamente obsesiva y malvada.

Tsubasa World Chronicle: Nirai Kanai Hen  

En el manga actual Tsubasa World Chronicle: Nirai Kanai Hen, es mencionado desde el primer capítulo. Ahí se menciona que el y Fuuma son lo mismo a pesar de parecer tan diferentes y por eso Kurogane ha desarrollado un fuerte odio hacia ambos hermanos, pero mucho más hacia Seishiro. 

Hace una aparición física en un capítulo Gaiden anterior a Nirai-Kanai, en un nuevo mundo donde al parecer se ha asentado como sacerdote en una iglesia. Debido a este trabajo debe mantener ocultos sus poderes mágicos, por lo que contrata a Shaoran y los otros para destruir a un monstruo hecho de dulces y luego se deleita en obligarlos a trabajar arduamente para pagar la ropa y comida que les ha proporcionado.

Más tarde, al mismo tiempo que transcurre la historia principal, Seishiro se encuentra con su hermano menor, Fuuma, durante su viaje como mensajero y ambos se van a vacacionar a una playa paradisíaca, retrasando aún más la entrega del brazo mecánico de Kurogane.

X
Personajes de Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE
Hombres gay ficticios
Sicarios ficticios
Personajes LGBT de anime y manga